Паспорт специального административного района Макао (или Паспорт САР Макао, , ) — паспорт, выдаваемый властями Макао — специального административного района Китая.

Паспорт официально называется Passaporte da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China на португальском, 中華人民共和國澳門特別行政區護照 на китайском и Паспорт специального административного района Макао Китайской Народной Республики на русском.

Для его получения необходимо удовлетворять двум критериям:
 Быть гражданином КНР.
 Быть постоянным резидентом Макао.

Визовые требования 
Владельцы макаоского паспорта могут въехать без визы в меньшее число стран, чем владельцы паспорта Гонконга, но гораздо большее, чем владельцы обычного китайского паспорта.

Поездки внутри КНР 
В Гонконг макаосец может въехать свободно, оформив 7-дневную (по паспорту) или шестимесячную (по карточке постоянного резидента) визу по прибытии. Для въезда в материковый Китай макаосцу необходимо специальное разрешение китайских властей.

См. также 
 Паспорт гражданина Китайской Народной Республики
 Паспорт САР Гонконг

Примечания 

Макао
Макао